

Грин-Бей — місто, штат Вісконсин
 Грин-Бей — містечко, штат Вісконсин